Charline Vanhoenacker (née en 1977), journaliste belge travaillant à Paris ;
Louis Vanhoenacker, homme politique français, maire de Lille de 1790 à 1791 ;
Marino Vanhoenacker (né en 1976), triathlète belge.